Мојсиње може бити:

 Мојсиње (Чачак), насељено место у општини Чачак
 Мојсиње (Ћићевац), насељено место у општини Ћићевац
 Мојсиње (планина)